Ansprenger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Ansprenger (1853–1913), Baumeister und Bürgermeister Schwabings
 Franz Ansprenger (1927–2020), deutscher Politologe und Afrikahistoriker